Příjmení Hernández nosí více různých osobností:

 Agustín Morales Hernández (1808–1872) – bolivijský politik a prezident
 Anaysi Hernándezová (* 1981) –  kubánská judistka
 Dagoberto Valdés Hernández (* 1955) –  kubánský katolický intektuál, občanský aktivista a disident
 Francisco Hernández de Córdoba († 1517) –  dobyvatel Yucatánu 
 Francisco Hernández de Córdoba (zakladatel Nikaraguy) († 1526) –  španělský dobyvatel
 Javier Hernández –  mexický fotbalista
 José Hernández (1834–1886) – argentinský spisovatel
 Miguel Hernández (1910–1942) – španělský básník a dramatik
 Mónica Hernándezová Plascenciaová (* 1990) –  mexická judistka
 Natasha Hernándezová (* 1966) –  venezuelská judistka
 Óscar Hernández (* 1978) –  španělský tenista

Související články 
 Hernandez

Španělská příjmení